Лесной — посёлок в Мещовском районе Калужской области. Входит в сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская».

История 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1998 года посёлок совхоза «Домашовский» переименован в посёлок Лесной.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мещовского района